Osoby:
 Bill Bryson (ur. 1951) – brytyjsko-amerykański pisarz
 Craig Bryson (ur. 1986) – szkocki piłkarz 
 John Bryson (1819-1907) – amerykański polityk
 Peabo Bryson (ur. 1951) – piosenkarz amerykański

Miasta:
 Bryson – miasto w USA, w stanie Teksas